Scarlet – amerykański zespół muzyczny
 Scarlet – brytyjski zespół muzyczny
 Scarlett – album zespołu Closterkeller
 Scarlett – album zespołu Code Red